«Золотая звезда Аллы», или «Звезда Аллы», — российская ежегодная премия, учреждённая певицей Аллой Пугачёвой. Вручается как молодым талантливым исполнителям, так и признанным музыкантам. Премия представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Дизайн разработан самой певицей. Помимо кулона вручается диплом и денежная премия из личных средств Пугачёвой. За 2005—2014 годы суммарный денежный фонд премии составил более 860 000 долларов США.

Статистка лауреатов по странам 
Среди лауреатов премии: композиторы Константин Меладзе и Максим Фадеев, певица Диана Арбенина и актёр Евгений Дятлов, группа «А-Студио» и другие. Участники группы «Rin`Go» из Казахстана — единственные, кто получил премию дважды (в 2007 и в 2011 годах).

Чаще всего премию от Аллы Пугачёвой получали артисты из России (10 раз) и Украины (5 раз). Помимо стран бывшего СССР, певица также вручала свою премию представителям Польши и Финляндии.

Список лауреатов премии

Галерея иллюстраций

Примечания 

Алла Пугачёва
Музыкальные премии России